Tekken (jap. 鉄拳 = ‚eiserne Faust‘) bezeichnet:
 Tekkan-Zu, einen japanischen Schlagring
 Tekken, eine Computer-Spielereihe (nach dem Schlagring benannt)
 Tekken: The Motion Picture (1998), eine Anime-Verfilmung der Spielereihe
 Tekken: Blood Vengeance (2011), ein japanischer 3D-Computeranimationsfilm, der auf der Tekken-Videospielserie basiert.
 Tekken (Film) (2010), US-amerikanisch-japanischer Martial-Arts-Film (auf der Spielereihe basierend)

Siehe auch:
 Tekke (Pl.: Tekken), Zentrum einer Sufi-Bruderschaft